Comitatul San Juan, conform originalului din engleză, San Juan County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează. 

 Comitatul San Juan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul San Juan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul San Juan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul San Juan, statul  -- (Categorie și format)

Diverse  

Ca o curiozitate geografică (justificată istoric), două dintre acestea (cele din statele New Mexico și Utah) sunt adiacente, fiind parte a regiunii de vest a Statelor Unite numită [The] Four Corners (Patru colțuri).

Vezi și 
 San Juan (dezambiguizare)